Eau dormante peut signifier :
 Une eau stagnante
Eau dormante, film de la réalisatrice pakistanaise Sabiha Sumar, sorti en 2003 ;
Eau dormante, roman de l'écrivain britannique John Harvey, publié en 1997.

Voir aussi 
Les Eaux dormantes, film du réalisateur français Jacques Tréfouël, sorti en 1992.